José Urías, né le  à Nogales, est un footballeur mexicain qui joue au poste de milieu de terrain aux CF Monterrey.

Biographie

Carrière en club 
Né à Nogales au Mexique, José Urías est formé par le CF Monterrey, dont il joue avec les équipes de jeunes.

Carrière en sélection 
En , José Urías est appelé pour la première fois avec l'équipe du Mexique des moins de 17 ans.

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans qui a lieu en .

Titulaire et leadeur de son équipe lors de la compétition, il marque en tout 5 buts, dont un doublé lors de la victoire en quart contre El Salvador (3-0) qui qualifie les mexicains pour la Coupe du monde.

Le Mexique s'impose ensuite en finale, battant les États-Unis (3-1), avec Urías titulaire et passeur décisif.

Palmarès 

 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Champion en 2023

Références

Liens externes 

 
Footballeur mexicain
Joueur du CF Monterrey
Naissance en mars 2006
Naissance à Nogales (Sonora)